Le psaume 92 peut désigner :
 le psaume 92 (91) : psaume 92 selon la numérotation hébraïque, psaume 91 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 93 (92) : psaume 93 selon la numérotation hébraïque, psaume 92 selon la numérotation grecque.